Хозяйственные средства — это всё имущество предприятия, которое используется им в ходе хозяйственной деятельности. Хозяйственные средства предприятия находятся в непрерывном движении (в динамике), в постоянном кругообороте.

Классификация хозяйственных средств 
Хозяйственные средства, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, можно классифицировать по составу и по источникам образования

По составу выделяют:
 Внеоборотные активы;
 Оборотные активы.
По источникам образования выделяют:
 Собственный капитал;
 Заёмный капитал.

Внеоборотные и оборотные активы являются активом предприятия.

Собственный и заёмный капиталы являются пассивом предприятия.

Внеоборотные активы 
 Основные средства (здания, оборудование, земельные участки, инструменты);
 Нематериальные активы;
 Вложения во внеоборотные активы — это вложения средств в активы предприятия, которые впоследствии будут приняты в качестве основных средств или нематериальных активов[2];
 Долгосрочные финансовые вложения — это вложения предприятия в ценные бумаги, государственные или в уставные капиталы других фирм с целью получения дохода[2].

Оборотные активы 
 Материалы, готовая продукция, товары;
 Затраты предприятия;
 Краткосрочные финансовые вложения;
 Денежные средства в кассе на расчётном и валютном счёте предприятия;
 Дебиторская задолженность.

Собственный капитал 
 Уставный капитал;
 Резервный капитал;
 Добавочный капитал;
 Нераспределённая прибыль.

Заёмный капитал 
 Долгосрочные и краткосрочные кредиты банка;
 Кредиторская задолженность.

Источники формирования хозяйственных средств 
Хозяйственные средства по источникам формирования делятся на две группы: источники собственных средств и источники привлечённых средств.

Собственные источники имущества состоят из собственного капитала (уставный, добавочный и резервный капитал, нераспределённая прибыль и прочие резервы), фондов, резервов, амортизации, бюджетного финансирования и получения средств в порядке дарения.[3]

Заёмные источники формирования имущества поступают в распоряжение организации на определённый срок, по истечении которого должны быть возвращены их собственнику с процентами или без них.[3] К ним отʜосятся:
 Долгосрочные кредиты банков — кредиты, привлечённые на срок более одного года[3];
 Долгосрочные займы — займы юридических и физических лиц (кроме банков), полученные на срок более года; краткосрочные кредиты банков — кредиты, полученные на срок не более одного года[3];
 Краткосрочные займы — займы юридических и физических лиц, полученные на срок не более одного года[3];
 Кредиторская задолженность — задолженность организации другим юридическим и физическим лицам[3];

Баланс предприятия как обобщающая характеристика хозяйственных средств 
Предметом бухгалтерского учёта являются хозяйственные средства предприятия, выраженные в денежной форме, источники их образования и хозяйственные процессы.

Данная классификация хозяйственных средств является основой для построения бухгалтерского баланса, который представляет собой наиболее общую характеристику состава и размещения хозяйственных средств, источников их формирования и состоит из двух равных частей, называемых активом и пассивом[4].

Каждый элемент пассива и актива называется статьёй баланса.

Статьи баланса сгруппированы в активе в 3 раздела, в пассиве — в 2 раздела.

Важнейшей особенностью бухгалтерского баланса является равенство итогов актива и пассива, поскольку и в активе, и в пассиве отражается одно и то же — хозяйственные средства предприятия, но с разных сторон: в активе показывается состав средств, а в пассиве — за счёт каких источников они сформированы.[5]

Совокупность основных и оборотных средств представляет активы предприятия.

Экономическая интерпретация актива баланса заключается в следующем. С одной стороны, актив показывает состав, размещение и фактическое целевое использование средств предприятия. При этом основной упор делается на то, во что вложены финансовые ресурсы предприятия и каково функциональное назначение приобретённых хозяйственных средств. С другой стороны, актив представляет собой величину затрат предприятия, сложившихся в результате предшествующей производственной деятельности, финансовых операций и понесенных расходов ради возможных будущих доходов. То есть, в активе отражены экономические ресурсы предприятия, которые способны приносить будущий доход.[4].

Пассив баланса показывает, из каких финансовых источников образованы активы предприятия, то есть его хозяйственные средства, и по экономическому содержанию представляет собой капитал собственников предприятия и сумму обязательств предприятия.[4].

Баланс характеризует хозяйственные средства на определенную дату. 
Итоги актива или пассива баланса принято называть валютой баланса.

В процессе хозяйственной деятельности средства могут либо увеличиваться (на сумму полученной прибыли), либо уменьшаться (на сумму убытка). Поэтому актив и пассив баланса регулируется путем введения в пассив статьи «прибыль» или в актив в статьи «убытки».

Хозяйственные процессы 
Взаимодействие хозяйственных средств и источников их формирования осуществляется внутри хозяйственных процессов, к которым относятся следующие:
 Процесс формирования уставного капитала — образование предприятия, отражение уставного капитала в учете в сумме, зарегистрированной в учредительных документах.[6]
 Процесс заготовления (приобретения) ресурсов (снабжения) — обеспечение предприятия сырьем, материалами и другими предметами и средствами труда, необходимыми для осуществления основной деятельности.[6]
 Процесс производства — имеет место на предприятиях, осуществляющих производство продукции (работ, услуг), является формой воздействия работников средствами труда на предметы труда для получения готовой продукции.[6]
 Процесс продажи продукции (товаров, работ, услуг) — процесс доведения готовой продукции (товаров, работ, услуг) от производителя (продавца) до потребителя.[6]
 Процесс формирования и использования финансовых результатов — определение итогов хозяйственной деятельности, распределение прибыли.[6]

Ссылки 
[1]Хозяйственные средства предприятия.

[2]Классификация хозяйственных средств предприятия.

[3]Хозяйственные средства: состав и размещение. Бабаев Ю. А. Бухгалтерский учет.

[4] Хозяйственные средства (имущество предприятия). Экономическое содержание и структура. Непомнящий Е. Г. Экономика и управление предприятием

[5]Хозяйственные средства — предприятие — Большая энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1.

[6]Хозяйственные средства и источники их формирования. Хозяйственные процессы

Бухгалтерский учёт